«Ошибка времени» () — научно-фантастический фильм режиссёра Брэдли Кинга. В главных ролях — Даниэль Панабэйкер, Мэтью О’Лири и Джордж Финн. Премьера состоялась на Брюссельском кинофестивале фантастических фильмов 18 апреля 2014 года. Премьера в России состоялась 19 сентября 2014 года.

Сюжет 
Проживающие в одной квартире в жилом комплексе, трое друзей — Келли, Финн и Джаспер пытаются наладить свою жизнь. Работая официанткой, Келли мечтает добиться успехов в области писательства. Финн работает управляющим жилого комплекса, а также желает избавиться от творческого кризиса и вновь продолжить рисовать картины. Джаспер же пытается заработать, делая ставки на собачьих бегах, мечтая на этом разбогатеть.

Однажды Келли поступает телефонный звонок, в котором ей сообщают о том, что мистер Беззерайдс, их сосед-учёный из дома напротив, задолжал за аренду квартиры. Большой Джо, их охранник, также сообщает о том, что заметил просроченные штрафы на его автомобиле. Ребята решают проверить, в чём дело, и Келли отправляется наведаться в дом напротив. Она несколько раз стучится в дверь и пытается позвать мистера Беззерайдса, но никто не отзывается и не открывает ей. Тогда Келли, воспользовавшись своим комплектом ключей, попадает внутрь. Однако, ей не удаётся никого обнаружить внутри. Продолжая поиск, девушка заходит в одну из комнат и обнаруживает там странное устройство у окна, направленное объективом на их дом. Приведя туда друзей, они приходят к выводу, что это камера, делающая фотографии их гостиной из будущего на 24 часа вперёд каждый день ровно в восемь часов вечера. Келли также находит записи учёного, в последней из которых он упомянул о том, что менять будущее может быть опасно, однако он собирается рискнуть это сделать.

Позже ребята находят тело мёртвого мистера Беззерайдса в его  кладовке и предполагают, что он погиб в результате попытки поменять будущее. Проявив особый интерес к камере, друзья решают никому не сообщать о трупе, чтобы у них был доступ к устройству. Для этого они пытаются создать для всех иллюзию, будто мистер Беззерайдс жив — убирают с крыльца газеты, поливают цветы, перегоняют его автомобиль и оплачивают штрафы.

Поначалу у ребят всё складывается хорошо: Финн вновь рисует, так как на фотографиях следующего дня холст на его мольберте не пустует, а содержит новые картины. Джаспер же, пользуясь возможностью, списывает на бумагу результаты скачек, а затем вывешивает их на окне к моменту фотографирования, чтобы за день до этого уже быть в курсе того, кто станет победителем. Однако, с каждым новым фото увиденное всё больше и больше пугает и приводит главных героев в недоумение. Они становятся пленниками этих снимков, так как находятся в страхе перед тем, что их настигнет участь их соседа, если они допустят хотя бы малейшую ошибку. В результате о камере узнаёт букмекер, которому стало подозрительно, почему Джаспер теперь постоянно выигрывает, и обещает сохранить всем жизнь, если тот будет рисовать результаты скачек и отдавать фото его вышибале. С помощью фото, Джаспер предупредил сам себя об опасности и обставил всё так, что смог убить букмекера и его вышибалу. Только всё улеглось, как выяснилось, что доктор перед смертью смог сделать фото из будущего подальше и отправил его своей коллеге. Поначалу она угрожала пистолетом, но успокоившись убрала и начала вести мирную беседу, в результате Джаспер убил её не задумываясь. Финн собрался уехать вместе с Келли, но тут пришло новое фото, на котором запечатлена измена Келли с Джаспером, а Финн при этом лежит на диване.
Финн ошарашенный этим, говорит Джасперу, что давно хотел сделать Келли предложение и даже купил кольцо. Финн решил сломать камеру, но обезумевший Джаспер вырубает его, забирает кольцо и бросает Финна с трупами в подвале. Он решает повторить последнее фото, а потом убить Финна и Келли. С помощью подсказок Финн выбирается из подвала и начинает пугать Джаспера, что уничтожит камеру. Он требует, чтобы Келли забрала пистолет и кольцо, таким образом сделав ей предложение.

Финн и Келли начали собираться, но Джаспера такой расклад не устроил завязалась драка, в ходе которых Келли убила Джаспера хрустальным шаром. Фото изменилось, теперь вместо измены, там была опечатанная комната. Финн решил повторить фото с подсказками для себя, но тут замечает, что ничего не изменили. Он застукал Келли, которая делала подсказки для себя на камеру днём. Той приходиться всё рассказать, оказывается камера делала два снимка, утром и вечером. Келли была первая, кто узнал про камеру, всё это время, утром она оставляла для себя подсказки. На вопрос Финна зачем, она показывает ему фото с изменой. За месяц до всего случившегося, Келли хотела освежить отношения, заставив Финна ревновать. После вечеринок, Келли устраивала пьяные шарады с Джаспером, чтобы Финн якобы их застукал, но во время одной из вечеринок, Келли напилась до такого состояния, что правда изменила Финну пока тот спал на диване, а Джаспер этого не помнил, потому что много выпил и смешал алкоголь с наркотиками. Услышав всё это, Финн срывает с Келли кольцо. Поняв, что всё это время она подвергала их опасности, допустила столько смертей, чтобы только скрыть свои пьяные похождения, вместо того, чтобы что-то изменить или хотя бы признаться, Финн принял решение о разрыве. Он собрался уничтожить камеру, но Келли стреляет в него, она решила оставить себе подсказку, чтобы стереть весь этот разговор и  просто уехать с живым Финном. На следующее утро, она оставляет листок с подсказкой на стекле, но тут приезжает сосед полицейский. Оказывается, когда Финн вылез из подвала, он позвонил соседу, чтобы тот приехал. Келли, думая, что всё исправила, просто впускает полицейского посмотреть на трупы и идёт с ним к его машине. Заметив, что листок с подсказкой упал, Келли пытается вернуться, но полицейский силком тащит её в машину и увозит в участок по обвинению в двойном убийстве. Ничего не исправить, у Келли не получилось. А камера, делает то самое последнее фото.

В ролях

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 73 % на основе 15 рецензий со средним баллом 6 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 50 из 100 на основе 5 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

См. также 
 Завтра наступит сегодня

Примечания

Ссылки 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 2014 года
Фильмы о путешествиях во времени